El Tren Interurbano México-Toluca o Tren Interurbano Toluca-Valle de México, denominado oficialmente Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México,es un proyecto en construcción de un tren de cercanías y media velocidad que conectará a la zona metropolitana del Valle de Toluca con el oeste de la zona metropolitana del Valle de México. 

Inicialmente fue anunciado el 1 de diciembre de 2012 por el presidente de México Enrique Peña Nieto como parte de varios proyectos de infraestructura de tipo ferrocarrilero en el país. El 7 de julio de 2014 se dio el inicio formal de la obra. Según el programa original presentado en 2014, el proyecto estaba presentado para que se concluyera antes de 2017, sin embargo, se retrasó indefinidamente. 

El proyecto fue retomado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En octubre de 2020, se estimó que abriría en 2023.El 30 de junio del 2022 el subsecretario de Desarrollo Metropolitano, Pablo Basañez, aseguro que el primer tramo de Toluca a Santa Fe estará concluido y en operación antes de finalizar el año, siendo una posible fecha en el mes de noviembre

Historia

Antecedentes 
Como parte de la Presidencia de Enrique Peña Nieto para ofrecer transporte público de Toluca a la Ciudad de México, se elaboró ​​y publicó un informe de análisis de costo-beneficio en noviembre de 2013. 

Para este proyecto inicialmente se tenían contempladas dos posibles rutas para la obra;
 De la Estación Cuatro Caminos del Sistema de Trasporte Colectivo - Metro al norte del Municipio de Toluca, usando el derecho de vía del Ferrocarril México – Toluca con una desviación o derivación a esa ruta para poder dar servicio al Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos.

 De la Estación Observatorio del Sistema de Trasporte Colectivo - Metro al sur de Municipio de Toluca, usando el derecho de vía de la Autopista México-Toluca 135D en su mayor parte, para dar servicio a la zona de desarrollo inmobiliario de City Santa Fe y con una desviación o desvío para dar servicio al Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos.

Siendo la segunda opción la que se licitó una parte en abril de 2014, mismas que iniciaron el 7 de julio de 2015, ya que la primera ruta al parecer tiene problemas para su construcción por la oposición de habitantes y temas ecologistas para su construcción.

La obra cuyas bases de licitación se firmaron el 28 de febrero de 2014 tendrá dos estaciones terminales una en Zinacantepec al poniente de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la otra en la Estación Observatorio al poniente de la Zona Metropolitana del Valle de México donde conectará con la Línea 1 del Sistema de Trasporte Colectivo - Metro.

De Observatorio, la vía partirá hacia la zona de Santa Fe donde tendrá su primera estación sobre un vaso regulador, por una ruta que inicialmente contemplaba la Avenida Vasco de Quiroga. Sin embargo, en el mes de octubre del año 2015 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en coordinación con el Gobierno del Distrito Federal (GDF), realizaron ajustes técnicos al trazo del tren y modificaron 4.3 kilómetros la ruta original.

De esta forma el tren ya no correrá sobre la Avenida Vasco de Quiroga, sino por Barranca del Río Tacubaya, con la intención de afectar mínimamente a los vecinos del pueblo de Santa Fe y a vecinos de Álvaro Obregón y Cuajimalpa. Posteriormente el tren correrá hasta la colonia Centro del desarrollo inmobiliario, donde tendrá una estación de paso. Luego se adentrará por el derecho de vía de la Autopista México-Toluca 135D, de la cual se apartará para entrar en un túnel de 4.5 km de longitud que le permitirá evitar la mayoría de la zona boscosa del Monte de las Cruces y el parque nacional Desierto de los Leones. En este punto saldrá a la superficie a la altura del parque nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, conocido popularmente como “La Marquesa". De allí seguirá hasta un punto intermedio entre los pueblos de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, donde tendrá su primera estación de paso, cumpliendo con esto con su primera fase constructiva de 36 km. Seguirá entonces por el derecho de vía del Ferrocarril México-Toluca paralelo a la Carretera Federal No. 15D y la Avenida las Torres hasta la intersección con la Avenida Tecnológico, donde se encontrará la estación Metepec-Aeropuerto. En este punto continuará su recorrido por la Avenida las Torres y la Avenida Pino Suárez hasta encontrarse con la Estación Sur de Autobuses de Toluca  donde estará la estación terminal. Desde este lugar seguirá por la Avenida las Torres hasta encontrarse con la calle 16 de Septiembre en Zinacantepec donde tendrá su terminal, además de los talleres de mantenimiento, y cumplirá su segunda fase con 58 km de construcción.

Construcción 
Para los fines de la construcción la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dividió la construcción en tres secciones con sus respectivas licitaciones:

No. 1; Tramo de la estación terminal Zinacantepec (km 0+000) a la entrada poniente al túnel bajo la Sierra de las Cruces llamado Portal Poniente (km 36+150), que de acuerdo a la Licitación Pública Nacional LO-009000988-No-2014 fue asignada a la asociación entre las compañías La Peninsular Compañía Constructora y Constructora de Proyectos Viales de México, donde 29.5 km son en tramo elevado y 6 km en tramo superficial, incluyendo los talleres.

No. 2; Túnel bajo la Sierra de las Cruces con sus extremos llamados Portal Poniente (km 36+150) y Portal Oriente; De acuerdo al fallo en la licitación LO-00900098-N19-2014 el segundo tramo será realizado por la constructora mexicana Ingenieros Civiles Asociados “ICA” por medio de su empresa subsidiaria Construcciones y Trituraciones S.A. de C.V.

No. 3; Tramo de la entrada oriente del al túnel bajo la Sierra de las Cruces llamado Portal Oriente a la estación Estación Observatorio al poniente de la Zona Metropolitana del Valle de México donde conectara con la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo - Metro. 

Cabe señalar que el consorcio encabezado por la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) suministrará, instalará y pondrá en marcha el material rodante del tren. El contrato obtenido por el grupo es de 13,570 millones 94,378 pesos incluido IVA, de acuerdo con el fallo de la licitación.

El depósito de trenes estará ubicado al oeste de la estación Zinacantepec a un costo de 942 millones de pesos . El contrato se adjudicó a un consorcio en marzo de 2016.

En julio de 2014 se llevó a cabo un acto solemne a cargo del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, con motivo del inicio de la construcción.

Durante la construcción hubo varios accidentes durante el proyecto. El 4 de mayo de 2016, las estructuras temporales de soporte cedieron, provocando el colapso de la plataforma de concreto cerca de la intersección de la Avenida Las Torres y la Avenida Colón en Toluca. El 2 de junio de 2016, el mal tiempo provocó que las barras de refuerzo de hormigón se plegaran al tráfico cerca de la intersección de la Avenida Las Torres y la Avenida Díaz Mirón en Toluca. El 7 de julio de 2016, un sitio de trabajo se derrumbó matando a un trabajador e hiriendo a dos. El 16 de julio de 2016, un trabajador de la construcción murió cuando un camión perdió el control y golpeó al trabajador en un sitio de construcción en Metepec.

En julio de 2019, la SCT determinó que la finalización del proyecto se retrasaría hasta fines de 2022. Javier Jiménez Espriú, titular de la SCT, anunció que el proyecto tenía un avance del 87%, sin embargo, ha habido sobrecostos de $ 42,720 millones de pesos en 2015 a $73.72 mil millones de pesos en 2019.

Aspectos Técnicos 
A septiembre del 2018 se sabe que el tren tendrá por características lo siguiente.

Material Rodante 

 Tren dual de pasajeros diseñado por CAF 
 Modelos similares al Civity
 Velocidad estándar de 90 km/h 
 Velocidad máxima 160 km/h
 5 coches por convoy

Ruta 

Sistema de locomoción totalmente eléctrica por alimentación con catenaria y pantógrafo.
 Vía doble confinada con señalización similar a la europea, como en el Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México.
 Longitud de 58 Kilómetros (4.7 de bitúnel bajo las montañas).
 Trayecto de terminal a terminal en un tiempo de 39 minutos.
 La construcción se realizará con recursos públicos y sin subsidios. El monto total estimado de la construcción de la vía y el túnel es de 44,000 millones de pesos, US$ 2 mil 500 millones de dólares. Que finalmente se estiman finiquitar en 59 000 millones (solo obra civil sin incluir trenes) 
 Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los predios por donde pasará el tren son en gran parte federales, pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Véase también 
 Ferrocarriles en México
 Tren Suburbano del Valle de México
 Tren de Alta Velocidad México D.F. - Santiago de Querétaro, Querétaro
 Ferrocarriles Nacionales de México
 Ferrocarril Chihuahua al Pacífico

Referencias 

Ferrocarril en México
Transporte del estado de México
Ferrocarriles metropolitanos de México
Proyecciones urbanas de México
Edificios y estructuras en construcción en México